Абио́ла Дауда́ (; 3 февраля 1988, Лагос, Нигерия) — нигерийский футболист, нападающий турецкого клуба «Гиресунспор».

Карьера 
В возрасте 18 лет Дауда в Нигерии был замечен Виктором Макдоналдом, агентом. До этого времени Абиола играл только в уличный футбол. Агент помог ему подписать контракт с клубом четвёртого шведского дивизиона «Солвесборгс», где он выступал очень удачно, и в 2007 был назван лучшим форвардом лиги.

Успешная игра нигерийца обратила на себя внимание клубов Аллсвенскан, и в конце концов он принял решение присоединиться к «Кальмару». В составе «Кальмара» Дауда провел 5 сезонов. Особенно удачным вышел сезон 2012, когда Абиола забил 14 мячей.

8 февраля 2013 года Дауда подписал контракт с сербским клубом «Црвена Звезда». 3 апреля 2013 Дауда в матче против «Хайдука» из Кулы сделал дубль и отдал результативную передачу. 21 мая 2013 агент нигерийца объявил, что Дауда хочет разорвать контракт, так как «Црвена Звезда» платила ему только 10 % от зарплаты. Две недели спустя руководство клуба выплатило нигерийцу бо́льшую часть задолженности.

В июле 2014 года Абиола перешёл в нидерландский «Витесс», подписав с клубом трёхлетний контракт. Дебютировал в Эредивизе, выйдя на замену в компенсированное время матча с «Камбюром». В матче 5 тура нигериец сделал хет-трик в ворота «Эксельсиора».

В феврале 2016 года был арендован шотландским клубом «Харт оф Мидлотиан».

В январе 2017 года перешёл в греческий «Атромитос», подписав с клубом контракт до июня 2018 года.

Личная жизнь 
У Дауды вертикальные шрамы под каждым глазом, которые являются семейной меткой и были нанесены вскоре после его рождения. У Абиолы 11 братьев и сестёр. В июне 2013 года получил шведское гражданство.

Достижения 
 «Кальмар»
 Чемпион Швеции: 2008
 Обладатель Суперкубка Швеции: 2009
 «Црвена Звезда»
 Чемпион Сербии: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Футболисты Нигерии
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Харт оф Мидлотиан»
Игроки ФК «Атромитос» Афины
Игроки ФК «Гиресунспор»